Llampuga o llampec (Coryphaena hippurus), peix pelàgic
 Llampuga blanca o aladern
 Llampuga o olivereta
 Llampuga pudent, terebint o noguerola
 Llampuga borda o llampúdol bord